Tegalreja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tegalreja, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Tegalreja, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar